Сима — многозначное понятие.

Носители фамилии 
  (род. 1963) — японский сёгист, 9 дан.
 Сима, Идзуми (род. 1953) — японская актриса.
 Сима, Киёхидэ (1890—1973) — вице-адмирал японского императорского флота.
 Сима, Мирон (1902—1999) — израильский живописец и график.
 Сима, Оскар (1896—1969) — австрийский актёр.
 Сима, Раймон Ндонг (род. 1955) — габонский политический деятель, премьер-министр Габона с февраля 2012 года.
 Сима, Хория (1907—1993) — румынский политический деятель фашистского толка, второй и последний лидер Железной гвардии, сменивший Корнелиу Кодряну после его гибели в 1938 году.

Топоним 
 Сима — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области России.
 Сима — город в Японии, в префектуре Миэ.
 Сима — река в Вологодской области России.
 Сима — историческая провинция Японии в регионе Кинки на острове Хонсю.
 Сима — река на Сахалине.

Другое 
 Сима — краткая форма женского имени Серафима.
 Сима — рыба семейства лососёвых.
 Сима — элемент здания в архитектуре Древней Греции.

См. также